Tiselj este un nume de familie sloven purtat de următoarele persoane notabile:
 Tanja Tiselj, jurnalistă
 Tone Tiselj (n. 1961), antrenor de handbal

Legături externe 
Priimek Tiselj v bazi osebnih imen in priimkov Statističnega urada Republike Slovenije